Potworów heißen folgende Orte in Polen:
 Potworów (Bardo), Dorf im Powiat Ząbkowicki der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Bardo (Niederschlesien)
 Potworów (Dobra), Dorf im Powiat Turecki der Woiwodschaft Großpolen; siehe Dobra (Großpolen)
 Potworów (Powiat Przysuski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Przysuski der Woiwodschaft Masowien